Мухаммед Наби (известен также как Мохаммади) (;  — ) — политический и военный деятель Афганистана. Один из лидеров афганского исламского сопротивления в войне с советскими войсками.

Родился в 1920 году в уезде Баракибарак, провинции Логар, в богатой семье священнослужителей, принадлежал к пуштунскому племени андар. Обучался в медресе провинций Логар, Газни и Лагман.

До 1973 г. Наби работал преподавателем в медресе провинции Логар, был избран депутатом парламента. Используя положение депутата, приобрел незаконно около 100 гектаров орошаемых земель в провинции Гильменд. После свержения в 1973 году Захир-Шаха и прихода к власти Мухаммеда Дауда, Мухаммед Наби, недовольный потерей своего места в парламенте, выступил с проповедями против реформ и режима Дауда.

После свершения в Афганистане революции в 1979 году и образования Демократической Республики Афганистан бежал в Пакистан, где им было создано «Движение исламской революции Афганистана» (ДИРА). В правительстве моджахедов в изгнании занимал должность министра обороны. В январе 1993 года он был назначен Первым вице-президентом, и пробыл на данном посту до 1996 года.

Мухаммед Наби умер в Пакистанской больнице 21 апреля 2002 года.

Примечания 

Политики по алфавиту
Политики XX века
Политики XXI века
Политики Афганистана
Участники Афганской войны (1979—1989)